Hoorn des overvloeds, legendarische voorwerp uit de Griekse mythologie
Hoorn-van-overvloed, een paddenstoel, ook doodstrompet genaamd